De Surinaamse Badminton Clubkampioenschappen worden georganiseerd door de Surinaamse Badminton Bond (SBB) voor clubteams in Suriname.
Er waren voorheen twee tot drie klassen, te weten een A-Klasse ook wel de "Hoofdklasse" genoemd, een B-Klasse ook wel de "1e Klasse" genoemd en een C-Klasse oftewel de "2e Klasse".
Voor de junioren was er eerst alleen een klasse t/m 18 jaar ook genoemd de onder-19 (U-19) leeftijdsklasse, deze werd nog even gewijzigd in een onder-21 (U-21) klasse en een onder-17 (U-17) klasse. Vanaf 2001 werd er een onder-15 (U-15) leeftijdsklasse toegevoegd, maar in 2005 werd dit gewijzigd naar een onder-13 (U-13) klasse.

De eerste officiële editie van de Surinaamse Badminton Clubkampioenschappen vond plaats in 1964 en werd gewonnen door Badminton Club Paramaribo die runners-up BC Amicitia versloeg. De tot op heden laatste editie georganiseerd door de S.B.B. vond plaats in 2017 voor juniorenteams in de U-13 en U-17 leeftijdsgroepen. Voorafgaand aan het eerste officiële Clubkampioenschap bestond er reeds een team club toernooi in Suriname dat werd gehouden van 1958 - 1960 gevolgd door een inter-club team Cup bekertoernooi genaamd het Shell wisselbeker Toernooi van 1963 tot 1966. Deze werden algemeen beschouwd als de inaugurele Nationale Clubkampioenschappen van Suriname.

Hoofdklasse Clubkampioenen Suriname (A-Klasse)

Kampioenen Inaugurele Inter-Club toernooi van Paramaribo

Kampioenen Shell Badminton Cup (Shell Badminton wisselbeker)

1e klasse (B-Klasse) Clubkampioenen van Suriname

Clubkampioenen Jeugd Leeftijdsklassen

Externe links
http://www.dbnl.org/tekst/stut004eers01_01/stut004eers01_01_0015.php
http://www.smesport.com/home/badminton/item/14965-finales-badminton-clubkampioenschappen-succesvol-afgerond
https://www.dbnl.org/tekst/stut004eers01_01/stut004eers01_01.pdf

Zie ook 
 Badminton in Suriname

Bond
Badmintonwedstrijd
Sportevenement in Paramaribo